Aéroport d'Orlando peut faire référence à :
 Aéroport international d'Orlando, en Floride, aux États-Unis ;
 Aéroport d'Orlando-Sanford, en Floride, aux États-Unis ;
 Aéroport d'Orlando-Melbourne, en Floride, aux États-Unis.